Michael O’Brien
 Michael O’Brien (1948–2015) angol történész
 Michael O’Brien (1954) ausztrál ökölvívó, olimpikon
 Michael O’Brien (1969) ír párbajtőrvívó, olimpikon
Mike O’Brien
 Mike O’Brien (1965) olimpiai bajnok amerikai úszó
 Mike O’Brien (1976) amerikai színész, komikus, forgatókönyvíró